Rybie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Rybie, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rybie, village de la voïvodie de Łódź
 Rybie, village de la voïvodie de Lublin
 Rybie, village du powiat de Gostynin, dans la voïvodie de Mazovie
 Rybie, village du powiat de Pruszków, dans la voïvodie de Mazovie